Прва лига Телеком 2013/14 — 23-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал в июле 2013 года и завершился в мае 2014 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры 

2013/2014
Словения
Спорт в Словении в 2013 году
Спорт в Словении в 2014 году